El Colorín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Colorín, Ixtapan de la Sal, 
 El Colorín, Michoacán de Ocampo, 
 El Colorín, Zacualpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar